Dagon může být:

 Dagon (božstvo), semitské božstvo plodnosti, dříve mylně považované za rybího boha
 Dagon (povídka), hororová povídka H. P. Lovecrafta z roku 1917
 nestvůrná mořská bytost zachycená v povídce Dagon a zmiňovaná v dalších textech Lovecraftova mýtu Cthulhu
 Dagon (román), román Freda Chapella, vydaný v roce 1968 a zpracovávající lovecraftovské téma
 Dagon (Rangún), čtvrť v Rangúnu